Коробчинський Ігор Олексійович — український гімнаст.
 Коробчинський Олександр Леонідович — український підприємець і політик.

Українські прізвища